Quiet – trzeci studyjny album wrocławskiej grupy Frühstück, którego światowa premiera odbyła się 3 marca 2012 r. 
Po ukazaniu płyty Muza z 2003 roku Frühstück wydał 3 minialbumy, by powrócić z pełnowymiarowym krążkiem Quiet. Przymiarki do płyty Quiet zaczęły się już w 2005 r., ale pod koniec 2011 roku materiał był całkowicie gotowy jak mówi - basista Frühstücka Wojtek Karel.

Lista utworów 
Źródło:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2012